Потьо́мкінська вулиця — назва вулиць у низці міст колишньої Російської імперії, які носять ім'я князя Григорія Олександровича Потьомкіна, російського державного і військового діяча.

Потьомкінська вулиця — вулиця у Миколаєві.
 Потьомкінська вулиця — вулиця у Херсоні; з 1922 по 2012 роки носила назву вулиці Карла Маркса.

Потьомкінська вулиця — вулиця в Санкт-Петербурзі.

Див. також 
 Вулиця Потьомкіна

Вулиці, названі на честь людей